(1890-1919), peintre expressionniste allemand ;
 Cornelius Gurlitt (1820–1901), compositeur et organiste allemand ;
  (1850-1938), historien de l'art ;
 Cornelius Gurlitt (1932-2014), collectionneur au centre de l'affaire des tableaux spoliés de Munich ;
  (1826-1896) maire de Husum ;
 Fritz Gurlitt (1854-1893), marchand d'art ;
 Hildebrand Gurlitt (1895-1956), marchand d'art et historien de l'art ;
 Johann August Wilhelm Gurlitt (1774-1855) ;
 Louis Gurlitt (1812–1879), peintre allemand ;
  (1855-1931), pédagogue allemand (mouvement de jeunesse Wandervogel) ;
 Manfred Gurlitt (1890-1972), compositeur et chef d'orchestre allemand, fils d'Annarella et Fritz ou de son deuxième mari Willi Waldecker ;
  (1844–1905), archéologue classique allemand ;
 Wilibald Gurlitt (1889-1963), musicologue allemand ;
  (1888-1865), marchand d'art, fils de Fritz et Annarella Gurlitt (fille du sculpteur suisse Heinrich-Maximilian Imhof).